Vápenný vrch může označovat:

vrcholy
 Vápenný vrch (Orlické hory) – vrchol (952 m n. m.) v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vápenný vrch (Travenská hornatina) – vrchol (776 m n. m.) v okrese Jeseník
 Vápenný vrch (Nízký Jeseník) – vrchol (628 m n. m.) v okrese Bruntál
 Vápenný vrch (Slovenský kras) – vrchol (580 m n. m.) v okrese Rožňava
 Vápenný vrch (Šumavské podhůří) – vrchol (548 m n. m.) v okrese Klatovy
 Vápenný vrch (Lužické hory) – vrchol (548 m n. m.) v okrese Děčín
 Vápenný vrch (Tribeč) – vrchol (536 m n. m.) v okrese Zlaté Moravce
 Vápenný vrch (Hornolipovská hornatina) – vrchol (527 m n. m.) v okrese Jeseník
 Vápenný vrch (Benešovská pahorkatina) – vrchol (499 m n. m.) v okrese Benešov
 Vápenný vrch (Jasovská planina) – vrchol (478 m n. m.) v okrese Košice-okolí
 Vápenný vrch (Frýdlantská pahorkatina) – vrchol (424 m n. m.) v okrese Liberec
 Vápenný vrch (Křivoklátská vrchovina) – vrchol (424 m n. m.) v okrese Rakovník

ostatní
 Vápenný vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na stejnojmenném vrcholu v okrese Liberec